Тэцуя Эномото (; , Кавасаки) — японский футболист, вратарь клуба «Иокогама Ф. Маринос».

Карьера 
В 2002 году Тэцуя Эномото подписал свой первый профессиональный контракт с командой «Иокогама Ф. Маринос» из японского города Иокогама.

Свой первый матч за свою команду в рамках Чемпионата Японии сыграл 21 марта 2003 года в победном матче против «Джубило Ивата» из города Ивата.

Статистика

Достижения 
 Кубок Императора: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте guardian.touch-line.com
 Состав команды на официальном сайте
 
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»